Der Begriff Aelita bezeichnet:

 eine Novelle von Alexei Nikolajewitsch Tolstoi
 Aelita (Film), einen futuristischen Film von Jakow Protasanow
 ein Dorf in Osttimor, siehe Nahareca
 einen weiblichen Vornamen
 einen Literaturpreis, s. Aelita-Preis
 einen analogen Synthesizer aus sowjetischer Produktion
 ein E-Gitarrenmodell der späten 1970er Jahre eines sowjetischen Akkordeonherstellers in Rostow am Don
 Ælita, das siebte Studioalbum der schwedischen Rock-Band Mando Diao

Siehe auch:

 Alita